Dorothea  van Nassau-Ottweiler (1692-1740), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Dorothea van Nassau-Weilburg (1605-1620), dochter van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Dorothea Amalia van Nassau-Idstein (1661-1714), dochter van Johan van Nassau-Idstein.
 Dorothea Elisabeth van Nassau-Dillenburg (1676-1676), dochter van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Dorothea Elisabeth van Nassau-Dillenburg (1685-1686), dochter van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Dorothea Frederica van Nassau-Ottweiler (1681-1691), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler.